Clementino Silva (Estorãos deelgemeente van Fafe, 28 juli 1952) is een Portugees componist, dirigent, eufoniumspeler en trombonist.

Levensloop 
Silva kreeg op negenjarige leeftijd trompetles van zijn vader. Al spoedig werd hij trompettist van de "Banda de Música de Revelhe", eveneens een deelgemeente van Fafe. Van 1965 tot 1967 heeft hij naar hoorn gewisseld, omdat in de banda een gebrek was voor dit instrument. Toen zijn vader zijn loopbaan als eufoniumspeler in de banda beëindigde wisselde hij opnieuw op eufonium. In 1970 werd hij toegelaten als eufoniumspeler bij de toenmalige Banda do Regimento de Infantaria Nº6 in Porto. In deze periode studeerde hij muziek bij het militair en behaalde zijn diploma's. Hij werd bevordert tot tweede dirigent in zijn muziekkapel. In 1972 werd hij uitgenodigd het Orquestra Sinfonica do Porto te versterken als trombonist, vooral voor de concerten in het "Colosseum" van Porto. 

De instabiliteit in de muziekkapel in verbinding met de consequenties van de Anjerrevolutie naam hij ontslag van de militair muziekkapel en ging terug in zijn bakermat. Hij werd instructeur in de "Banda de Música de Revelhe". Van 1982 tot 1986 was hij dirigent van de Banda de Música de Famalicão. Vervolgens werd hij dirigent van de "Banda de Música de Revelhe" en maakte met dit orkest vele concertreizen door Portugal en verschillende Spaanse steden, zoals Vigo, Celanova, Pontevedra en Puentteareas, maar ook naar Parijs. Naast zijn werkzaamheden als dirigent was hij uitgenodigd speler in de bekende grote harmonieorkesten van Portugal. 

Als componist is hij vrijwel autodidact. Hij won diverse compositiewedstrijden.

Composities

Werken voor harmonieorkest

Marsen 
 2009 Filarmónicas de Portugal, concertmars
 2009 O Centenário - Homenagem a Joaquim Martins Coelho Lima, concertmars
 2009 Os Amigos do R.I.6 (Regimento de Infantaria Nº6)
 2009 Um Dia no Céu, processiemars
 2010 Brilha uma Estrela no Céu, processiemars
 2010 Homenagem ao maestro Francisco Ribeiro, concertmars
 2010 Jardim Florido
 Afinaudio, concertmars
 Bombeiros Voluntários de Fafe
 Comendador Albano Coelho Lima
 Homenagem a Joaquim Silva, concertmars
 Luís Manuel, concertmars
 Nené
 Nénénita
 O "Bomba"
 Sangue de Cristo, processiemars
 São Luís, processiemars
 Saudade, processiemars
 Templo Divino, processiemars
 Tributo á Banda de Pevidém
 Trompete de Sonho, concertmars

Concertwerken 
 2009 Lisboa em Marcha, marsenselectie 
 Espiga
 A voz do operário
 Operários de Lisboa
 Calendário
 Anda Lisboa
 de Lisboa a ver o mar
 2010 Arraial Minhoto, rapsodie
 Cantando Chorando e Rindo, rapsodie
 Fafe a Cantar, rapsodie

Externe link 
  Officiële internetpagina

20e-eeuws componist
21e-eeuws componist
Eufoniumspeler
Portugees componist
Portugees dirigent
Portugees trombonist